Кањада де лас Флорес има више значења:

 Кањада де лас Флорес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де лас Флорес (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де лас Флорес (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кањада де лас Флорес (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада де лас Флорес, Ла Кањада (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику